Биволари има више значења:

 Биволари (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Биволари (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Биволари (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији